Guillaumot est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Auguste-Alexandre Guillaumot (1815 -1892), graveur, peintre et dessinateur
 Bernard Guillaumot (1926-2010), architecte et scénographe français ; 
 Charles-Axel Guillaumot (1730-1807), architecte français ;
 Christophe Guillaumot (1970-), écrivain et policier français ;
 Paul Guillaumot (1913-2011), homme politique français.

Toponyme 

 Rue Guillaumot, une voie située dans le  de Paris.

Notes et références 

Patronyme français